Belt steht für:
Geographie
 Meerengen um Dänemark, siehe Belte und Sunde
 Regionen der Vereinigten Staaten (engl. belt „Gürtel“), siehe Belt-Regionen
 Belt (Montana), Stadt in den Vereinigten Staaten

Personen
 Haller Belt (1885–1979), US-amerikanischer Filmtechniker und Spezialist für visuelle Effekte
 Richard Claude Belt (1851–1920), britischer Bildhauer
 Thomas Belt (1832–1878), englischer Geologe und Naturforscher
 Zwaantje van de Belt († 2010), niederländische Musikerin

im US-amerikanischen National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte
 Belt Commercial Historic District, in Belt, Montana, ID-Nr. 04001380
 Belt Jail, in Belt, Montana, ID-Nr. 80002400
 Belt Line and New York Central Freight House, in Zanesville, Ohio, ID-Nr. 83002015
 Belt Railroad Engine House and Sandhouse, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 86000207
 Belt-Gaskin House, in Auburn, New York, ID-Nr. 05001135

Sonstiges
 Gesangstechnik des Belting

Siehe auch
 One Belt, One Road, englische Bezeichnung für die Projekte der Neuen Seidenstraße